Такмичење у пливању у дисциплини 100 метара слободним стилом за жене на Светском првенству у пливању 2015. одржано је 6. августа (квалификације и полуфинала) и 7. августа (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Казањске арене у граду Казању (Русија).

За трке су биле пријављене укупно 93 такмичарке из 82 земље.

Титулу светске првакиње из 2013. није успела да одбрани аустралијска пливачица Кејт Кембел која је у финалној трци заузела треће место са 30 стотих делова секунде заостатка над својом млађом сестром и уједно новом светском првакињом Бронте Кембел. Сребрну медаљу освојила је Сара Шестрем из Шведске.

Репрезентативка Србије Мирослава Најдановски наступила је у квалификацијама где је са временом од 57,34 секунди заузела 47. место, и није се пласирала у полуфинале овог такмичења. Репрезентативка Црне Горе Јована Терзић у квалификацијама је заузела 68. место (време 59,78).

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Током трајања такмичења у овој дисциплини није постављен ни један нови рекорд.

Земље учеснице 
За трке на 100 метара слободним стилом биле су пријављене укупно 93 такмичарке из 82 земље, а свака од земаља могла је да пријави максимално две такмичарке по утрци.

  (1)
  (1)
  (1)
   (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

Напомена: Спорттисти из Шри Ланке су наступали као индивидуалци под заставом ФИНА.

Квалификације 
У квалификацијама се пливало у 10 квалификационих група са по 10 такмичарки у свакој од група, изузев прве групе у којој су наступиле 3 девојке. Пласман у полуфинале обезбедило је 16 такмичарки који су у квалификацијама оствариле најбоља времена.

Квалификационе трке пливане су 6. августа у јутарњем делу програма, са почетком у 9:30 по локалном времену.

Напомена: КВ - квалификација; НН - није наступила

Полуфинала 
Полуфиналне трке пливане су 6. августа у вечерњем делу програма, са почетком прве трке у 17:32 по локалном времену. Пласман у финале обезбедило је 8 такмичарки са најбољим временима у полуфиналима.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Напомена: КВ - квалификација

Финале 

Финална трка пливана је 7. августа у вечерњем делу програма, са почетком у 17:32 по локалном времену.

Види још 
 Пливање
 Светско првенство у пливању 2015.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2015.